Zzu steht für:
 die äthiopische Silbe U+2DB1 (11697), siehe Unicodeblock Äthiopisch, erweitert
 die chinesische Silbe U+A2E3 (41699), siehe Unicodeblock Yi-Silbenzeichen

ZZU steht für:
 Flughafen Mzuzu (IATA-Code), Malawi

Abkürzung